Lennart Nyblom kan syfta på:

Lennart Nyblom (konstnär) (1872–1947), svensk konstnär och kritiker
Lennart Nyblom (journalist) (1915–1994),–svensk skribent och kåsör, känd under pseudonymen Red Top